Aceasta este o listă de instituții de reglementare în domeniul lingvisticii.

Aceste instituții, în majoritatea cazurilor fiind chiar academiile naționale din statele în care se vorbește limba respectivă, reglementează limbile standard (limba standard fiind o varietate a unei limbi elaborată prin activități conștiente de normare, cu scopul de a servi drept mijloc de comunicare comun utilizatorilor acelei limbi, care folosesc eventual și alte varietăți ale acesteia).

Limbi naturale 
{| class="wikitable"
! scope="col" |Limbă
! scope="col" |Teritoriu
! scope="col" |Autoritate (instituție) de reglementare lingvistică
|-
|Afrikaans
|
|Comisia lingvistică (Die Taalkommissie)
|-
|Albaneză
|
|Academia de Științe din Albania, Tirana
|-
| rowspan="14" |Arabă
|-
|
|Academia Limbii Arabe (مجمع اللغة العربية)Consiliul Internațional al Limbii Arabe
|-
|
|Consiliul Suprem pentru Limba Arabă din Algeria
|-
|
|Academia Limbii Arabe, Cairo
|-
|
|Academia Irakiană de Științe
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Iordania
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Libia
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Maroc
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Riyadh
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Mogadishu
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Khartum
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Damasc
|-
|
|Fundația Beit Al-Hikma
|-
|
|Academia Limbii Arabe din Israel (مجمع اللغة العربية)
|-
|Aragoneză
|
|Academia Limbii Aragoneze (Academia de l'Aragonés), Aragon, Spania
|-
|Armeană
|
|Academia Națională Armeană de Științe (Հայաստան)
|-
|Assameză
| Assam
|Asam Sahitya Sabha (অসম সাহিত্য সভা)
|-
|Asturiană
|
|Academia Limbii Asturiene (Academia de la Llingua Asturiana)
|-
|Azeră
|
|Academia Națională de Științe din Azerbaidjan
|-
|Bască
| Țara Bascilor Navarra Țara Bască franceză
|Academia Regală pentru Limba Bască (Euskaltzaindia)
|-
| rowspan="2" |Bengaleză
|
|Academia Bangla (বাংলা একাডেমি)
|-
| Bengalul de Vest
|Paschimbanga Bangla Akademi (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)
|-
| rowspan="3" |Berberă
|
|Institutul Regal pentru Cultura Amazigh 
|-
| rowspan="2" |
|Haut-Conseil à l'amazighité
|-
|Academia Algeriană a Limbii Amazigh
|-
|Bhutaneză
|
|Comisia pentru Dezvoltare Dzongkha ()
|-
|Bielorusă
|
|Institutul de limbă și literatură „Jakub Kolas și Janka Kupala” de pe lângă Academia Națională de Științe din Belarus
|-
|Birmană
|
|Comisia Lingvistică din Myanmar
|-
|Bulgară
|
|Institutul pentru Limba Bulgară al Academiei de Științe din Bulgaria
|-
| rowspan="2" |Cantoneză
|
|Serviciul public al Guvernului din Hong Kong pentru limba oficială
|-
|
|Departamentul de Lingvistică al Administrației Publice al Guvernului din Macau
|-
|Cașubă
|
|Comisia pentru Limba Cașubă
|-
| rowspan="2" |Catalană
|
|Institut d'Estudis Catalans
|-
|
|Academia Valenciană de Lingvistică (Acadèmia Valenciana de la Llengua), pentru limba valenciană standard
|-
|Cebuano
|
|Academia de Arte și Litere din Visayas (Akademyang Bisaya)
|-
|Cehă
|
|Institutul de Lingvistică al Academiei de Științe din Republica Cehă ()
|-
|Cherokee
|
|Consiliul Națiunii Cherokee (ᏣᎳᎩᎯ ᎠᏰᎵ)
|-
| rowspan="4" |Chineză
|
|Comitetul de Stat pentru Limbaj (国家语言文字工作委员会)
|-
|
|Comitetul Național pentru Limbaj (國語推行委員會)
|-
|
|Consiliul de promovare a limbii mandarine (讲华语运动理事会)
|-
|
|Consiliul de standardizare a limbii chineze din Malaezia (马来西亚华语规范理事会)
|-
| rowspan="3" |Coreeană
|
|Institutul Național al Limbii Coreene (국립국어원/國立國語院)
|-
|
|Institutul de Cercetări Lingvistice al Academiei de Științe Sociale (사회과학원 어학연구소/社會科學院 語學研究所)
|-
|
|Comisia de reglementare a Limbii Coreene din China (중국조선어규범위원회/中国朝鲜语规范委员会)
|-
|Cornică
|
|Asociația pentru Limba Cornică (Keskowethyans an Taves Kernewek)
|-
|Creola haitiană
|
|Academia pentru limba creolă haitiană (Akademi Kreyòl Ayisyen(
|-
| rowspan="2" |Croată
|
| rowspan="2" |Institutul de Limbă și Lingvistică din Croația (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)
|-
|
|-
|Daneză
|
|Consiliul pentru Limba Daneză (Dansk Sprognævn)
|-
|Dari
|
|Academia de Științe din Afganistan
|-
|Dhivehi
|
|Academia Dhivehi
|-
|Ebraică
|
|Academia limbii ebraice (האקדמיה ללשון העברית)
|-
|Estonă
|
|Departamentul de Lingvistică al Institutului pentru Limba Estonă (Eesti Keele Instituut)
|-
|Feroeză
|
|Consiliul Limbii Feroeze (Málráðið)
|-
|Filipineză
|
|Commisia pentru Limba Filipineză (Komisyon sa Wikang Filipino)
|-
|Finlandeză
|
|Institutul de Cercetare Lingvistică din Finlanda
|-
| rowspan="3" |Franceză
|
|Academia Franceză (Académie française)
|-
|
|Academia regală de limbă și literatură franceză (Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique )
|-
|
|Oficiul pentru limba franceză din Quebec (Office québécois de la langue française)
|-
|Frizona occidentală
|
|Academia Frizonă (Fryske Akademy)
|-
|Galiciană
|
|Academia Regală Galiciană (Real Academia Galega)
|-
|Germană
|Tirolul de Sud
|Consiliul German pentru Ortografie (Rat für deutsche Rechtschreibung)
|-
|Groenlandeză
|
|Secretariatul pentru Limba Groenlandeză
|-
|Greacă
|
|Centrul pentru Limba Greacă (Κέντρον Ελληνικής Γλώσσας)
|-
|Guarani
|
|Academia pentru Limba Guarani (Academia de la Lengua Guarani)
|-
|Hakka
|
|Consiliul Hakka (客家委員會)
|-
|Hindi
|
|Central Hindi Directorate (pentru sistemul de scriere Devanagari și pentru limba hindi în India)
|-
|Idiș
|
|YIVO
|-
|Igbo
|
|Societatea pentru Promovarea Limbii și Culturii Igbo
|-
|Indoneziană
|
|Agenția de promovare și dezvoltare lingvistică (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)
|-
|Irlandeză
|
|Foras na Gaeilge
|-
|Islandeză
|
|Institutul de Studii „Árni Magnússon” din Islanda
|-
|Italiană
|
|
|-
|Japoneză
|
|Nu există o instituție oficială de reglementare, dar de facto reglementările lingvistice sunt date de Agenția pentru Cultură (文化庁) a Ministerului Educației (文部科学省)
|-
|Kannada
| Karnataka
|Guvernul statului indian Karnataka
|-
|Kazahă
|
|Ministerul Culturii din Kazahstan 
|-
|Khmeră
|
|Academia Regală a Cambodgiei (រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា)
|-
|Kirghiză
|
|Comitetul de Stat pentru Limba Kirghiză (Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия)
|-
| rowspan="3" |Latină
| rowspan="3" |
|Academia Pontificală pentru Limba Latină (Pontificia Academia Latinitatis, latina ecleziastică)
|-
|Codul Internațional de Nomenclatură Botanică
|-
|Codul Internațional de Nomenclatură Zoologică
|-
|Letonă
|
|Comitetul de Stat pentru Limba Letonă (Valsts Valodas Centrs)
|-
|Lituaniană
|
|Comisia pentru Limba Lituaniană (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)
|-
|Maghiară
|
|Institutul de Cercetare Lingvistică al Academiei de Științe din Ungaria (Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete)
|-
| rowspan="2" |Malaieză
|
|Institutul de Limbă și Literatură  din Malaezia (Dewan Bahasa dan Pustaka)
|-
|
|Institutul de Limbă și Literatură  din Brunei (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei)
|-
|Malayalam
| Kerala
|Kerala Sahitya Akademi (കേരള സാഹിത്യ പരിശീലന സ്ഥാപനം)
|-
|Malteză
|
|Consiliul Național pentru Limba Malteză
|-
|Manx
|
|Coonceil ny Gaelgey
|-
|Māori
|
|Comisia pentru Limba Māori
|-
|Mirandeză
|
|Institutul pentru Limba Mirandeză (Anstituto de la Lhéngua Mirandesa)
|-
|Mixtecă
|
|Academia Limbii Mixtece (Ve'e Tu'un Sávi)
|-
|Mongolă (Khalkha)
|
|Consiliul pentru limba de stat oficială (Төрийн хэлний зөвлөл)
|-
|Mongolă (Chakhar)
|
|Consiliul pentru Limbă și Literatură
|-
|Neerlandeză
|
|Uniunea Lingvistică Neerlandeză (Nederlandse Taalunie)
|-
|Nepaleză
|
|Academia Lingvistică a Nepalului
|-
|Norvegiană
|
|Academia norvegiană
|-
|Norvegiana Bokmål
|
|Consiliul Lingvistic Norvegian
|-
|Occitană
|
|Congresul permanent al limbii occitane (Lo Congrès Permanent de la lenga occitana)Institut d'Estudis AranesiConsiliul Limbii Occitane (Conselh de la Lenga Occitana)  
|-
| rowspan="2" |Paștună
|
|Academia de Științe a Afganistanului
|-
|
|Academia Pashto
|-
|Persană
|
|Academia Persană de Filologie și Literatură ()
|-
|Paiwan
|
|Consiliul Populațiilor Indigene
|-
|Poloneză
|
|Consiliul pentru Limba Poloneză (Rada Języka Polskiego) al Academiei Poloneze de Științe
|-
| rowspan="3" |Portugheză
|
|Academia de Științe din Lisabona, Departamentul Litere (Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Letras)
|-
|
|Academia Braziliană de Litere (Academia Brasileira de Letras)
|-
|
|Academia Galiciană a Limbii Portugheze (Academia Galega da Lingua Portuguesa)
|-
|Quechua
|
|Academia Limbii Quechua (Qheswa simi hamut'ana kuraq suntur)
|-
| rowspan="2" |Română
|
|Institutul de Lingvisticǎ al Academiei Române
|-
|
|Academia de Științe a Moldovei
|-
| rowspan="2" |Rusă
|
|Academia Rusă (1783–1841)
|-
|
|Academia Rusă de Științe (din 1944)
|-
|Sârbă și Muntenegreană
|
|Biroul pentru standardizarea limbii sârbe
|-
|Sindhi
|
|Autoritatea pentru Limba Sindhi
|-
|Singaleză
|
|Hela Havula (හෙළ හවුල)
|-
|Slovacă
|
|Institutul de Lingvistică „Ľudovít Štúr” al Academiei Slovace de Științe (Slovenská akadémia vied)
|-
|Slovenă
|
|Academia Slovenă de Științe și Arte
|-
|Somaleză
|
|Academia Limbii Somaleze
|-
|Sorabă
|
|Serbski institut|-
|Spaniolă (Castellano)
|<
|Asociația Academiilor de Limbă Spaniolă (Asociación de Academias de la Lengua Española), constituită din Academia Regală Spaniolă plus alte 21 academii naționale din țările a căror limbă oficială este spaniola
|-
| rowspan="2" |Swahili
|
|Baraza la Kiswahili la Taifa|-
|
|Chama cha Kiswahili cha Taifa|-
| rowspan="2" |Suedeză
|
|Academia Regală Suedeză de ȘtiințeConsiliul Lingvistic Suedez(semioficial)
|-
|
|Departamentul de Limbă Suedeză (Svenska språkbyrån) al Institutului de Cercetări Lingvistice din Finlanda
|-
| rowspan="2" |Tamilă
| Tamil Nadu
|Thanjavur Tamil University and Official Language Commission of Government of Tamil Nadu
|-
|
|Departamentul pentru Limbile Oficiale, Sri Lanka
|-
|Taiwaneză
|
|Ministerul Educației (Taiwan)
|-
|Tătară
|
|Institutul de Limbă, Literatură și Arte al Academiei de Științe din Republica Tatarstan
|-
|Telugu
| Andhra Pradesh și Telangana
|Academia Telugu și Comisia oficială de lingvistică a Guvernului din Andhra Pradesh
|-
|Tetum
|
|Institutul Național de Lingvistică al Universității Naționale dim Timorul de Est
|-
|Thailandeză
|
|Societatea Regală din Thailanda (ราชบัณฑิตยสภา)
|-
|Tibetană
|
|Comitetul de standardizare al limbii tibetane
|-
|Turcă
|
|Asociația pentru Limba Turcă
|-
|Ucraineană
|
|Academia Națională de Științe din Ucraina
|-
| rowspan="2" |Urdu
|
|Autoritatea Națională de Lingvistică, Pakistan
|-
|
|Consiliul Național pentru Promovarea Limbii Urdu, India
|-
|Urhobo
|
|Asociația de Studii Urhobo
|-
|Võro
|
|Institutul Võro
|-
|Waray
|
|Sanghiran san Binisaya ha Samar ug Leyte|-
|Wolof
|
|Centrul de lingvistică aplicată din Dakar (Centre de linguistique appliquée de Dakar)
|-
|Yoruba
|
|Academia Yoruba 
|}

 Limbi artificiale 

În afară de Akademio de Esperanto, majoritatea limbilor artificiale, cunoscute și sub numele de „limbi construite” nu au academii lingvistice sau instituții de reglementare.

Limbile Esperanto și Ido au fost „construite” de către o persoană sau un grup mic de persoane, înainte de a fi adoptate și dezvoltate în continuare de către comunitățile de utilizatori prin evoluția naturală a limbajului respectiv. 

Unele organizații, cum ar fi Akademio de Esperanto, analizează problemele de utilizare în lumina obiectivelor și principiilor originale ale limbii. 

Limba artificială Interlingua, bazată pe limbile romanice, nu are un organism de reglementare, deoarece vocabularul, gramatica și ortografia sa sunt privite ca un produs al fenomenelor sociale aflate în desfășurare. Teoretic, Interlingua evoluează independent de orice autoritate de reglementare umană. Vocabularul Interlingua este verificat și înregistrat prin aplicarea dinamică a anumitor principii generale într-un set existent de limbi naturale și de etimologii ale lor. Asociația Internațională de Limbi Artificiale (International Auxiliary Language Association) și-a încetat activitatea în 1954, secretarul organizației Union Mundial pro Interlingua'' declarând că „Interlingua nu are nevoie de o academie proprie”.

Note

Vezi și 
 Listă de limbi
 Limbi artificiale

Instituții culturale
Limbi
Liste de organizații
Liste legate de lingvistică